Tarentaise kan syfta på:

Frankrike 

 Tarentaise, Loire, kommun, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Tarentaise (dal), departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,